José Luís Mendes Andrade (24 de janeiro de 1991, Nossa Senhora da Conceição), mais conhecido como Zé Luís é um futebolista cabo verdiano que atua como avançado. Atualmente, joga pelo Hatayspor.

Títulos 
 Segunda Liga: 2010–11
 Taça da Liga: 2012–13 
 Campeonato Português: 2019–20
 Taça de Portugal: 2019-20

Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do MOL Fehérvár FC